Альтагра́сия Каса́ндра Дамиро́н Санта́на (исп. Altagracia Casandra Damirón Santana, род.  г.  — ум.  г. ) — доминиканская певица, танцовщица и актриса театра (псевдоним — La Soberana).

Жизнь и творчество 
Касандра Дамирон показала своё певческое дарование ещё в детстве. В 1940 году она дебютирует с большим успехом в «Антильском клубе» (Club Antillas) в Санто-Доминго, выступая в сопровождении Антильского оркества (Orquesta Antillas), возглавляемого композитором и пианистом Луисом Риверой, ставшим позднее её мужем. В 1946 году Касандра поёт на крупнейшей радиостудии своей страны - «Доминиканский голос» (La Voz Dominicana), исполняя песни Авелино Муньоса Cosita linda и Maldición gitana. Эти выступления сделали певицу настолько популярной в Латинской Америке, что она приглашается для гастролей на Кубу, Пуэрто-Рико и в Венесуэлу. В 1955 году она участвует в организованном диктатором Доминиканской Республики Р.Трухильо фестивале «Праздник мира» (Feria de la Paz). На этом фестивале, на котором приняли участие фольклорные коллективы из Франции, Германии, Италии, Канады, Мексики, Нидерландов и др. Касандра организует танцевальную группу, имевшую столь шумный успех, что Р.Трухильо называет певицу доминиканским «посланником культуры». Затем следуют её гастроли во Франции, Швейцарии, Испании, США, Швеции, Аргентине.

В последние годы жизни К.Дамирон занимается организаторской и педагогической деятельностью, направленной на создание нового поколения талантливых молодых певцов и танцоров фольклорного направления. С 1984 года «Общество артистов Санто-Доминго» ежегодно присуждает специальную премию имени знаменитой певицы — Premio Casandra.

Песни (избранное) 
 Campanitas de cristal на музыку Рафаэля Эрнандеса Марина
 Eres todo en mi vida, слова Антонио Фернандеса, музыка Луиса Риверы
 Porque dudas музыка Луиса Риверы
 Llegaste a mí музыка Луиса Риверы
 Reina музыка Луиса Риверы
 Rosas para tí музыка Луиса Риверы
 Vida музыка Луиса Риверы
 Yo no sé музыка Луиса Риверы
 Para que hablemos de amor музыка Луиса Риверы
 La salve de monte adentro музыка Луиса Риверы
 Mi cielo музыка Луиса Риверы
 Ella музыка Луиса Риверы
 Noche tropical музыка Луиса Риверы
 Baile mi merengue музыка Луиса Риверы
 El merengue y la plena музыка Луиса Риверы

Источники 
  El Tren de Yaguaramas — Casandra Damirón
 USLatino — Casandra Damirón
 Fundación José Guillermo Carillo — Casandra Damirón 
 Educando El portal de la educación dominicana — Casandra Damirón

Певцы и певицы Доминиканской Республики
Музыканты по алфавиту